Ел Куерверо има више значења:

 Ел Куерверо, Куерверос (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Куерверо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику